KDElibs est un ensemble de bibliothèques qui fournissent des frameworks et des fonctionnalités pour les développeurs de logiciels s'intégrant à l'environnement KDE.

Ces bibliothèques libres utilisent pour la plupart la licence GNU LPGL.

Bibliothèques 

Le paquet KDELibs est composé des bibliothèques suivantes :

libkdecore  les classes composant le "cœur" de KDE et la gestion du réseau
libkdeui  les classes implémentant les éléments graphiques de KDE
libkabc  les classes permettant la gestion de carnet d'adresses
libknewstuff  les classes implémentant les dernières nouveautés de KDE
libkspell2  les classes utilisées pour la vérification d'orthographe au sein de l'environnement KDE
libkutils  diverses classes utilitaires pour KDE

Frameworks 

KDELibs inclut également les frameworks suivants :

DCOP  Desktop COmmunication Protocol, un protocole de communication inter-processus
KIO  KDE Input/Output subsystem, le sous-système d'E/S de KDE
KParts  le modèle de composants de KDE
KHTML  le moteur de rendu HTML de KDE
kimgio  le framework extensible de chargement d'images de KDE
KJS  le moteur JavaScript de KDE
KDEPrint  le sous-système d'impression de KDE
  le framework de gestion centralisée des mots de passe de KDE
Phonon  le framework multimédia de KDE
Solid  gestion du matériel
ThreadWeaver  une bibliothèque permettant la gestion du multi-threading.

Liens externes 
  Site officiel

Logiciel pour Linux
Bibliothèque logicielle
Interface de programmation
Logiciel libre sous licence LGPL
KDE